REBASE (от англ. Restriction Enzyme  Database) — база данных, содержащая информацию об эндонуклеазах рестрикции, ДНК-метилтрансферазах и других компонентах систем рестрикции-модификации.
REBASE содержит обширный набор ссылок, сайтов узнавания и расщепления, последовательностей и структур, а также информацию о коммерческой доступности каждого фермента. REBASE является одной из старейших биологических баз данных, она ведёт свои корни из коллекции рестриктаз собранной Ричардом Робертсом ещё до 1980 года.
C того времени в журнале Nucleic Acids Research регулярно публикуются описания этой базы данных.

См. также 
 Эндонуклеазы рестрикции
 ДНК-метилтрансфераза
 Системы рестрикции-модификации

Ссылки

Внешние ссылки 
 http://rebase.neb.com 

Электронные биологические ресурсы